Ярослав Юрьевич — имя русских князей:
 Ярослав Юрьевич (ум. 1190 году) — князь пинский, князь клецкий и городненской, сын Юрия Ярославича.
 Ярослав Юрьевич (ум. 1248) — князь муромский, сын Юрия Давыдовича.